Udo steht für:
 Udo (Vorname), Namensträger siehe dort
 Aralia cordata, Araliengewächs und japanisches Gemüse
 Udo (Jeju), eine südkoreanische Insel
Spitzname für einen fossilen Menschenaffenfund von Danuvius guggenmosi

Udo ist ein Namensteil folgender Personen:
 Enefiok Udo-Obong (* 1982), nigerianischer Leichtathlet
 Joy Udo-Gabriel (* 1999), nigerianische Sprinterin
 Ndifreke Udo (* 1998), nigerianischer Fußballspieler

UDO steht für:
 Ultra Density Optical, ein Speichermedium
 U.D.O., deutsche Heavy-Metal-Band
 Universal Document, ein Dateiformat für Text
 Technische Universität Dortmund, früher Universität Dortmund

Siehe auch:
 Udoh

UDO